Le Fédou est une marque commerciale de fromage de brebis fabriqué dans une fromagerie installée sur le causse Méjean dans le Massif central méridional.

Collecte laitière locale 
Des agriculteurs du causse Méjean et du causse de Sauveterre vendent leurs laits crus réfrigérés à cette entreprise industrielle de transformation. Celle-ci se charge de la collecte pendant laquelle ils sont donc mélangés. Elle les réchauffe ensuite pour l'emprésurage. Le caillé obtenu est mis dans des moules adaptés à chaque variante de fromage attachée à une marque lui appartenant dont Le Fédou.

La fromagerie de Hyelzas (commune de Hures-la-Parade) fabrique cette marque de fromage qui reprend le principe d'élaboration de l'appellation d'origine pérail de la région des causses. Les éleveurs-producteurs de lait sont des habitants de ces hauts plateaux calcaires.

Voir aussi

Références

Liens externes
  Portail officiel de la laiterie Fromagerie de Hyelzas

Marque de fromage en France
Fromage au lait de brebis
Fromage de la Lozère
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Fromage au lait cru
Fromage laitier